

Cinema 
Era de Ouro do Cinema Americano — período mais profícuo do cinema estadunidense
Era de Ouro da animação americana — período da história da animação estadunidense que se iniciou com o avanço dos desenhos animados sonoros em 1928, com um pico entre a segunda metade dos anos 1930 e a primeira metade dos anos 1940, e continuou até meados dos anos 1960, quando os curta-metragens de animação cinematográficos começaram a perder lentamente para o novo meio de animação, na televisão
Elizabeth: The Golden Age — filme britânico de 2007

Esportes 
Idade de ouro do alpinismo — duas gerações de alpinistas e correspondentes guias de alta montanha

História 
Época Dourada da Pirataria — uma ou mais explosões de pirataria na história marítima no início do período moderno
Era dourada — período mitológico da Grécia Antiga
Era de Ouro de Atenas — ou "Século de Péricles", período da história da Grécia Antiga
Expansão econômica do pós-Segunda Guerra Mundial — período áureo de funcionamento do capitalismo
Gilded Age — período histórico do capitalismo estadunidense após 1870
Idade de Ouro da cultura judaica no Al-Andalus — período durante o qual uma parte importante da península Ibérica esteve sob governo muçulmano e reinou uma tolerância geral para a sociedade judaica
Idade de ouro islâmica — ou "Renascimento islâmico", período entre os séculos VIII e XIII, embora alguns a estendam até ao século XIV ou XV
Século de Ouro dos Países Baixos — período de prosperidade económica e cultural na República Neerlandesa
Século de Ouro Espanhol — entende-se a época clássica e apogeu da cultura espanhola, essencialmente desde o Renascimento do século XVI até o Barroco do século XVII

Literatura e imprensa 
Era de Ouro da banda desenhada — período na história da banda desenhada (história em quadrinhos) estadunidense geralmente situado entre 1938 e meados dos anos 1950
Era de Ouro da Ficção Científica — período literário iniciado na década de 1930
Idade d'Ouro do Brazil — jornal brasileiro do século XIX
Século de Ouro Valenciano — ou "Século de ouro das letras valencianas", período histórico que abarca praticamente todo o século XV

Música 
Era de ouro do hip hop — período iniciado em meados da década de 1980
Época de Ouro — conjunto musical brasileiro
Rock Brasília - Era de Ouro — auge da música na capital brasileira
Golden Era — álbum da artista portuguesa Rita Redshoes

Outros 
Era de ouro dos arcades — época de grandes avanços tecnológicos e criatividade no design de jogos eletrônicos
A Idade de Ouro — instituição psiquiátrica cubana
Era do Rádio — ou "Era de ouro do rádio", décadas de 1920 a 1940

Ver também 

Desambiguação